Ёмихон (, букв. «книга для чтения») — литературный жанр в Японии, получивший распространение во второй половине эпохи Токугава.

Происхождение и развитие жанра 
Наибольшее влияние на становление жанра ёмихон в Японии сыграли художественные произведения китайских авторов, написанные на разговорном языке, в особенности роман «Речные заводи», переведенный Окадзима Кандзаном и впоследствии ставший популярным произведением в Японии эпохи Токугава. На развитие жанра оказали влияние и японские искусства, такие как пьесы дзёрури и кабуки.

Как самостоятельный литературный жанр ёмихон оформился во второй половине восемнадцатого столетия, когда творили выдающиеся писатели района Осака и Киото Такабэ Аятари и Уэда Акинари. На рубеже XVIII и XIX веков творческое ядро писателей жанра ёмихон переместилось на северо-восток, в Эдо, где направление расцвело по-новому благодаря таланту писателей Такидзава Бакина и Санто Кёдэна, привнесших элементы китайской морали и конфуцианские этические ценности в свои работы

Будучи не столь развлекательными, как популярные в то время произведения жанров кокэйбон и сярэбон, ёмихон, написанные в трудночитаемом стиле, где современный разговорный японский употреблялся наравне с классическим литературным, а также отсутствие изображений в книге, делали чтение литературы этого жанра привилегией преимущественно образованных представителей из самурайской и городской среды. Позволить себе приобретение этих относительно дорогих книг могли также не все.

Особенности жанра 
Доминирующей темой произведений жанра ёмихон является верность — как самурайская верность своему вассалу, так и верность сына своему отцу. В ёмихон инкорпорировались сюжеты из классических китайских и японских произведений. Характерной чертой жанра является проявление буддийской концепции кармического воздаяния и восхваление высоких моральных принципов. В различных произведениях можно обнаружить отдельные элементы, характерные как романтизму, так и сентиментализму. Сюжет выстроен по драматической структуре.

Произведения 
 Такабэ Аятари — «Повесть о Нисияма» («Нисияма моногатари», 1768)
 Уэда Акинари — «Луна в тумане» (1776)
 Такидзава Бакин — «Шифры Такао» («Такао сэндзимон», 1796)
 Цуга Тэйсё — «Приключения Ёсицунэ» («Ёсицунэ бандзяку-дэн», 1806)
 Такидзава Бакин — «Лунный серп: Приключения Тамэтомо» («Тинсэцу юмихаридзуки», 1806—1811)
 Санто Кёдэн — «Повесть о цветке Удумбара» («Удонгэ моногатари», 1804)
 Санто Кёдэн — «Рассказ о принцессе Цветущая Вишня» («Сакурахимэ дзэндэн акэнобо дзоси», 1805)
 Уэда Акинари — «Рассказы о весеннем дожде» (1809)
 Такидзава Бакин — «Путешествия Асахина Ёсихидэ» («Асахина симамэгури но ки», 1814—1827)
 Такидзава Бакин — «Сатоми и восемь „псов“» («Нансо Сатоми хаккэндэн», 1814—1842)

Примечания

Литература 
 Zolbrod, Leon. «Yomihon: The Appearance of the Historical Novel in Late Eighteenth Century and Early Nineteenth Century Japan.» The Journal of Asian Studies, vol. 25, no. 3, 1966, pp. 485—498. JSTOR, www.jstor.org/stable/2052003.
 Washburn, Dennis. «Ghostwriters and Literary Haunts. Subordinating Ethics to Art in Ugetsu Monogatari.» Monumenta Nipponica, vol. 45, no. 1, 1990, pp. 39-74. p. 65. JSTOR, www.jstor.org/stable/2384497.
 Devitt, Jane. «Santō Kyōden and The Yomihon.» Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 39, no. 2, 1979, pp. 253—274. JSTOR, www.jstor.org/stable/2718853.

Жанры японской литературы